F1 2017 — гоночная компьютерная игра, разработанная Codemasters, выпуск которой состоялся 25 августа 2017 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и Windows. Feral Interactive выпустил игру для macOS 25 августа 2017 года, и для Linux — 2 ноября 2017 года. Игра основана на сезоне 2017 чемпионата Формулы-1.

Игровой процесс 
Игра основывалась на сезоне 2017 года Формулы-1, включая все участвующие команды, реальных пилотов, а также все 20 Гран-При. Помимо этого произошло возвращение классического режима, который был показан в первом трейлере игры. Также разработчики выпустили улучшенный мультиплеер, более углублённый режим карьеры, а также абсолютно новый режим под названием Championships.

Особенности 
В игре представлены комментарии от Дэвида Крофта и Энтони Дэвидсона. В игре также есть расширенный режим управления командой, который предлагает игрокам больше контроля над исследованиями и разработками автомобильных запчастей. Компоненты двигателя и редукторы подвержены износу и в конечном итоге ломаются, при этом игроки получают штрафы на стартовую решётку за превышение их квоты компонентов.

В игру также входило соревнование для игроков по разработке собственных гоночных шлемов с семью победившими проектами, включенными в игру.

Это была первая игра которая была использована в киберспортивном соревновании Formula One eSports Series, которое так же появилось в 2017 году.

Реакция 
Изначально сообщество положительно отреагировало на игру, а журнал Autosport похвалил создателей за добавления глубины функций представленных в предыдущей части - F1 2016. The Daily Telegraph так же отметили усилия разработчиков в обновлении и улучшении предыдущих частей и назвали игру лучшей выпущенной Codemasters на тот момент.

Издание Alphr поместило игру на 6-е место в списке лучших гоночных игр 2017-го года выпущенных на PS4.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры, разработанные Codemasters
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Симуляторы Формулы-1
Игры на движке EGO
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании